Травники () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Свидникский повят (Люблинское воеводство), Люблинское воеводство. Население — 9225 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Файславице
 Гмина Лопенник-Гурны
 Гмина Милеюв
 Гмина Пяски
 Гмина Реёвец-Фабрычны
 Гмина Седлище

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства